Аббревиатура TPF может означать
 Transaction Processing Facility — операционная система реального времени для мейнфреймов IBM
 Terrestrial Planet Finder — проект НАСА по созданию космического телескопа